

Cinema 
 Quel certo non so che (The Thrill of It All) – film del 1963 diretto da Norman Jewison

Musica 
 The Thrill of It All – singolo dei Roxy Music del 1974
 The Thrill of It All – cofanetto musicale dei Roxy Music del 1995
 The Thrill of It All – album dei Thunder del 1996
 The Thrill of It All – album di Sam Smith del 2017
 The Thrill of It All Tour – tour di Sam Smith previsto per il 2018